Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2016 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jean-Julien Rojer und Horia Tecău, die in diesem Jahr bereits in der ersten Runde ausschieden.

Aufgrund des regnerischen Wetters und den damit verbundenen Spielverschiebungen wurden die ersten beiden Runden im Herrendoppel nur über zwei Gewinnsätze gespielt, während alle übrigen Spiele des Wettbewerbs wieder über drei Gewinnsätze ausgetragen wurden.

 Qualifikation 
Die Qualifikation fand für das Herrendoppel am 21. und 22. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam noch ein Lucky Loser.

 Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2016 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

 Setzliste 

 Hauptfeld 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

 Einzelnachweise 

Herrendoppel
2016